Новое слово — название нескольких изданий.

 Новое слово (1893—1897) — русский литературный журнал.
 Новое слово — еженедельный общественно-литературный и иллюстрированный журнал, выходивший в Москве с 1906 года.
 Новое слово (1933—1944) — русская эмигрантская пронацистская газета (редакторы — Е. Кумминг, В. Деспотули).

См. также 
 Неологизм — новая лексическая единица.

Примечания